Стеариновите свещи се произвеждат от 100% растителен материал, в няколко трудоемки фази ръчен труд. Растителният стеарин е продукт от кокосово, рициново или палмово масло. Стеариновите свещи са с подчертан екологичен характер, използваният материал се произвежда непрекъснато в природата. Свещите от стеарин не капят и не пушат. Те съдържат големи количества въздух, придавайки на продуктите уникална кристална структура.

Битова химия